1916 steht für:
 1916, Jahr im 20. Jahrhundert
 1916 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1916 (Album), Musikalbum der britischen Rockband Motörhead